Hilarion kan syfta på:

Sankt Hilarion (291-371), en anakoret (eremit) från Gaza, som tillbringade mycket tid i öknen
Sankt Hilarion från Galatea (476-558), ett helgon från Norditalien
Hilarion från Kiev (1000-talet), utsågs 1051 till metropolit i ortodoxa kyrkan i Kievriket
Hilarion Alfejev (1966–), en rysk biskop, kompositör och teolog
Miguel Hilarión Eslava (1807–1878), en spansk komponist och musikförfattare

Se även 
 Hilarius